Rhys – nome proprio di persona gallese
 Rhys – cantante statunitense con cittadinanza svedese
 Jean Rhys – scrittrice britannica
 Matthew Rhys – attore gallese
 Paul Rhys – attore britannico

Pagine correlate 
 Reese
 Reece
 Rees